Натуральне число 524
 524 рік до нашої ери
 524 рік нашої ери